Анастасия Макси́мова:
 Максимова, Валентина Владимировна (1921—1998) — советская оперная певица и педагог.
 Максимова, Валентина Михайловна (род. 1937) — советская трековая велогонщица.